Пенамакор  () — португальська власна назва.

Топоніми

Пенамакор — муніципалітет.
 Пенамакор (парафія)